Алкиона (, Alkione, Alcyone) може да се отнася за:
 Алкиона, плеяда, дъщеря на Атлас, любима на Посейдон
 Алкиона (дъщеря на Еол), съпруга на Кеик
 Алкиона (Клеопатра), дъщеря на Идас
 Алкиона (звезда)
 Алкиона (село), демова секция Хаджилар, демова единица Марония, дем Марония-Шапчи